Nicola este un nume botez și nume de familie care se poate referi la:

Prenume 
 Nicola Abbagnano
 Nicola Ascoli
 Nicola Fergola
 Nicola Griffith
 Nicola Larini
 Nicola Legrottaglie
 Nicola Rizzoli
 Nicola Zingaretti

Nume de familie 
 Ilie Nicola
 Eduard Nicola
 Sînziana Nicola, actriță, scenaristă și regizoare română 
 Vasile Ursu Nicola